Rialla est un genre dans la famille des Corduliidae appartenant au sous-ordre des anisoptères dans l'ordre des odonates. Il ne comprend qu'une seule espèce : Rialla villosa.

Espèce du genre 
Rialla villosa (Rambur, 1842)

Références

Liens externes 

Genre d'Odonates (nom scientifique)
Corduliidae